Applause steht für:

 Applause (Lady-Gaga-Lied), ein Song von Lady Gaga
 Applause (Sofia-Carson-Lied), Filmsong von Diane Warren aus dem Film Tell It Like a Woman
 Applause (Musical), ein Broadway-Musical von 1970
 Applause Award, ein internationaler Preis für Freizeitparks
 Applause Riddim, ein Instrumentalstück von Rohan Fuller
 Daihatsu Applause, ein Pkw-Modell

Siehe auch:
 Applaus